Ledició XXIII del Campionat d'Europa de bàsquet masculí se celebrà a França del 26 de maig al 4 de juny del 1983. El campionat es disputà a 3 seus (Nantes, Limoges i Caen) i va comptar amb la participació de 12 seleccions nacionals.

Grups 
Els dotze equips participants foren dividits en dos grups de la forma següent:

Primera fase

Grup A

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 26.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 66-69
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 26.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 75-74
|- style=font-size:95% 
|align=center| 26.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 76-80
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 27.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 74-89
|- style=font-size:95% 
|align=center| 27.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 79-77
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 27.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 90-91
|- style=font-size:95% 
|align=center| 28.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 83-108
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 28.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 103-84
|- style=font-size:95% 
|align=center| 28.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 73-75
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 29.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 77-76
|- style=font-size:95% 
|align=center| 29.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center>  
|align=center| 80-105
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 29.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 81-76
|- style=font-size:95% 
|align=center| 30.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 91-71
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 30.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 91-76
|- style=font-size:95% 
|align=center| 30.05.83
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 100-79
|}

Grup B

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 26.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 72-78
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 26.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 74-86
|- style=font-size:95% 
|align=center| 26.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 88-76
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 27.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 67-79
|- style=font-size:95% 
|align=center| 27.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center>  
|align=center| 72-75
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 27.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 92-87
|- style=font-size:95% 
|align=center| 28.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 62-64
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 28.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 90-69
|- style=font-size:95% 
|align=center| 28.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 90-63
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 29.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 85-82
|- style=font-size:95% 
|align=center| 29.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 112-63
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 29.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 89-93
|- style=font-size:95% 
|align=center| 30.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 73-62
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 30.05.83
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 80-100
|- style=font-size:95% 
|align=center| 30.05.83
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 77-70
|}

Fase final

Eliminatòries del 9è al 12è lloc

Eliminatòries del 5è al 8è lloc

Eliminatòries del 1r al 4t lloc

Medaller

Classificació final

Plantilla dels 4 primers classificats 
Medalla d'or: Dino Meneghin, Pierluigi Marzorati, Antonello Riva, Roberto Brunamonti, Renato Villalta, Marco Bonamico, Enrico Gilardi, Romeo Sacchetti, Ario Costa, Alberto Tonut, Renzo Vecchiato, Carlo Caglieris (Entrenador: Sandro Gamba)

Medalla d'argent: Juan Antonio San Epifanio, Juan Antonio Corbalán, Fernando Martín, Chicho Sibilio, Nacho Solozábal, Joan Creus, Juan Domingo de la Cruz, Juan Manuel López Iturriaga, Fernando Romay, Josep Maria Margall, Andrés Jiménez Fernández, Fernando Arcega (Entrenador: Antonio Díaz Miguel)

Medalla de bronze: Valdis Valters, Anatoly Myshkin, Arvydas Sabonis, Aleksander Belostenny, Valdemaras Chomicius, Sergejus Jovaisa, Stanislav Eremin, Sergei Tarakanov, Nikolai Derugin, Heino Enden, Andrei Lopatov, Viktor Pankrashkin (Entrenador: Alexander Gomelsky)

Quart lloc: Dan Cramer, Al Faber, Rene Ridderhof, Ronald Schilp, Randy Wiel, Mitchell Plaat, Jelle Esveldt, Jos Kuipers, Cock van de Lagemaat, Henk Pieterse, Roland van den Bergh, Rob van Essen (Entrenador: Vladimir Heger)

Trofeus individuals

Millor jugador (MVP) 
<center>
{| class=wikitable width="200"
|MVP
|- style=font-size:125%
|- bgcolor=gold
| Juan Antonio Corbalán
|}

 Màxims anotadors del campionat 
<center>

Referències 

1983
Competicions esportives del 1983
Competicions esportives a França